Лу́рия (варианты: Лурье, Лурий, Лурьев, , Люрей, , ,  и ряд других) — средневековая еврейская фамилия.

Ашкеназская по происхождению, фамилия Лурия исторически была наиболее распространена среди литваков, в городах Дисна и Брест. Обыкновенно возводится к названию городов Лория в провинции Тревизо области Венеция (Италия) и Луар-сюр-Рон (Loire-sur-Rhône) в департаменте Рона (Франция). Первые упоминания еврейской семьи Лурия относятся к XIV столетию (Франция). Родоначальником восточноевропейской ветви этой семьи стал Йехиел Лурия, переселившийся в Литовское княжество из германских земель в 1470 году.

В 2004 году вышел фундаментальный труд Нила а, посвящённый исследованию истории происхождения рода Лурье (Лурия).

 Известные носители 
 Лурия, Александр Романович (1902—1977) — советский психолог и врач-невропатолог.
 Лурия, Арон Павлович (также Лурье и Лурья, 1867—1920) — русский революционер, писатель, журналист и поэт (псевдонимы А. Лидский, А. Смирный, Б. Мурин, Невидимка), социал-демократ.
 Лурия, Елена Александровна (1938—1992) — советский биолог.
 Лурия, Илэйн (род. 1975) — член Палаты представителей США от штата Вирджиния.
 Лурия, Исаак (рабби Ицхак бен Шломо Лурия Ашкенази, 1534—1572) — еврейский мистик, основоположник Лурианской каббалы.
 Лурия, Йоханан (Йоханан бен Аарон Лурия, 1445—1511) — эльзасский талмудист, раввин Вормса.
 Лурия, Роман Альбертович (1874—1944) — российский советский учёный-медик, терапевт и гастроэнтеролог.
 Лурия, Рохл (1882—1929) — американская еврейская писательница, журналистка.
 Лурия, Сальвадор Эдуард (1912—1991) — американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии.
 Лурия, Соломон (Шломо бен Иехиэль Лурия: 1510—1573) — польско-литовский раввин, исследователь и комментатор Талмуда, Каббалы и Галахи.
  (сценические имена: Giovanni Luria и Johannes Lorié; 1862—1943) — польский оперный певец, баритон. Примечания